Podlesice může být:

 Podlesice  – část obce Veliká Ves, okres Chomutov, Česko
 Podlesice (Dubenský rajón) – Підлісці je vesnice, Dubenský rajón, Rovenská oblast, Ukrajina
 Podlesice (gmina Charsznica) – vesnice, okres Miechów, Malopolské vojvodství, Polsko

 Podlesice (gmina Kroczyce) – vesnice, okres Zawiercie, Slezské vojvodství, Polsko